Neuberg, une municipalité allemande située dans le land de la Hesse et l'arrondissement de Main-Kinzig ;
 Neuberg an der Mürz, une commune autrichienne du district de Bruck-Mürzzuschlag en Styrie ;
 Neuberg im Burgenland, une commune autrichienne du district de Güssing dans le Burgenland ;
 Neuberg, une colline dans l'arrondissement viennois de Döbling.

Voir aussi 
 Newberg, une ville américaine du comté de Yamhill dans l'Oregon, nommé en référence à Neuberg, dont était originaire l'un de ses fondateurs.